SCAP peut signifier :
 Commandant suprême des forces alliées, en anglais : Supreme Commander of the Allied Powers (SCAP) ;
 Stratégie nationale de création d'aires protégées, résultant, en France, de l'article 23 de la loi Grenelle I 2009 qui vise « Une stratégie nationale de création d’aires protégées terrestres identifiant les lacunes du réseau actuel sera établie afin que 2 % au moins du territoire terrestre métropolitain soit placé dans les dix ans sous protection forte » ;
Service de contrôle des Administrateurs provisoires, créé en  par le secrétariat d'État à la Production industrielle afin de contrôler la gestion des administrateurs provisoires (AP) nommés aux commerces et entreprises définis comme juifs par les ordonnances allemandes ; successeur: CGQJ ;
 Société de commercialisation aéronautique du Plessis SARL ;
 Security Content Automation Protocol